

Patronyme  

 Jean Kambayi Bwatshia (1942-), historien, professeur et auteur congolais ;
 Nicole Bwatshia Ntumba, fille de Jean Kambayi Bwatshia, juriste congolaise.